Le Kuwait Open 2008 est l'édition 2008 du tournoi de squash Kuwait PSA Cup qui se déroule à Koweït du 21 au . 

Le tableau est composé de 32 joueurs dont huit places pour les joueurs issus des qualifications. Les seize meilleurs joueurs sont têtes de série. Abdullah Al Muzayen reçoit une wildcard pour le tableau principal. 

Le champion du monde et  mondial Amr Shabana  l'emporte en finale face à Ramy Ashour.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Kuwait PSA Cup

Liens externes 

PSA World Series 2008
Kuwait PSA Cup
Sport en avril 2008
Sport au Koweït en 2008